Анастасия Владимировна Недобига (; ) — украинская прыгунья в воду. Многократная чемпионка Украины, обладательница Кубков Украины. Мастер спорта Украины международного класса по прыжкам. Представляет Центральный спортивный клуб Вооруженных сил Украины. Работник Вооруженных сил Украины.

Биография 
В 7 лет начала заниматься прыжками в воду. Первый тренер Анастасии — Ольга Алексеевна Серебряк.

В 2010 году окончила Луганское областное высшее училище физической культуры. Впоследствии — студентка магистратуры Института физического воспитания и спорта Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

Тренирует Анастасию Недобигу Тамара Токмачова.

Спортивная карьера 
Среди спортивных достижений спортсменки: 4 место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта в Казани (2015); пятые места на чемпионатах Европы Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2013/2013 и Чемпионат Европы по водным видам спорта 2016/2016 лет (синхрон 3 метра).

Мировая серия 2016 — 3 место, 3 место, 2 место.

Участница в составе сборной Украины на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях по прыжков с 3-метрового трамплина пробилась в полуфинал, где заняла 18 место.

На чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве (июнь 2017 р.) заняла 3-е место в соревнованиях на 3-метровом трамплине.

Выступает за Вооруженные силы Украины и спортивное общество «Образование» (Луганская область).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

Прыгуны в воду Украины
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 2016 года
Спортсмены Луганска